San Nicolò a Tordino, een plaats in de Italiaanse gemeente Teramo
 San Nicolò d'Arcidano, een gemeente in de Italiaanse provincie Oristano, regio Sardinië
 San Nicolò di Comelico, een gemeente in de Italiaanse provincie Belluno, regio Veneto
 San Nicolò dei Greci, de Grieks-orthodoxe kerk in de Italiaanse stad Triëst
 San Nicolò Gerrei, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Sardinië, regio Sardinië
 San Nicolò (Argenta), plaats in de Italiaanse gemeente Argenta, Ferrara

San Niccolò  
 Castel San Niccolò, een gemeente in de Italiaanse provincie Arezzoб regio Toscane
 San Niccolò Oltrarno, een rooms-katholieke kerk aan de Via San Niccolò in het gelijknamige district in Florence in de regio Toscane in Italië